Румынию на конкурсе песни Евровидение 2008 в первом полуфинале представили Нико и Влад Мирицэ с песней «Pe-o margine de lume». Песня прошла в финал, заняв 20 место и набрав 45 очков.

Исполнитель 
Нико (Николета Матей) — румынская поп-певица; несколько раз участвовала в румынских национальных отборах. Обладательница многочисленных наград: завоевывала приз «Лучшей певице» на Театральном фестивале в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах. 
Влад Мирицэ — оперный певец; тенор. Пел в хоре. С 2006 солирует в национальной опере Бухареста.

Национальный отбор 
Было подано 284 заявки на участие. В полуфиналах румынского национального отбора Selecția Națională приняли участие 24 песни. Было также 4 запасных, которые заменили бы конкурсные в случае их дисквалификации.

1й полуфинал 
Первый полуфинал прошел 9 февраля; транслировался телекомпаниями TVR 1 и TVRi.

2й полуфинал 
Прошел 16 февраля.

Финал 
Прошел 23 февраля.

Голосования 
В финале Румынии 12 баллов дали  и

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Румыния на конкурсе песни Евровидение 2008

Страны на «Евровидении-2008»